José Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* José Rodríguez (Villista) (1892–1916), mexikanischer Revolutionär
 José Rodriguez (Fußballspieler, I), spanischer Fußballspieler 
 José Rodríguez (Zapatista) († 1926), mexikanischer Revolutionär und General
 José Rodríguez (Segler) (* 1945), puerto-ricanischer Segler 
 José Rodríguez (Judoka) (* 1959), kubanischer Judoka
 José Rodríguez (Fußballtrainer) (Jose Manuel Rodríguez Becerra; * 1965), kolumbianischer Fußballtrainer 
 José Rodríguez (Boxer) (* 1967), puerto-ricanischer Boxer 
 José Rodríguez (Fußballspieler, 1994) (José Rodríguez Martínez; * 1994), spanischer Fußballspieler
 José Rodríguez Carballo (* 1953), spanischer Ordensgeistlicher
 Jose A. Rodriguez (* 1948), US-amerikanischer Nachrichtendienstmitarbeiter
 José Alfredo Rodríguez (* 1989), mexikanischer Boxer 

 José Capinetti Rodríguez (1878–1952), spanischer Gitarrist und Sänger 
 José Dumbo Rodríguez (1939–2015), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 José Felipe Abárzuza y Rodríguez de Arias (1871–1948), spanischer Maler
 José Gaspar Rodríguez de Francia (1766–1840), paraguayischer Diktator
 José Gilson Rodriguez, bekannt als Zézé (1942–2006), brasilianischer Fußballspieler

 José Joaquín Rodríguez Zeledón (1838–1917), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1890 bis 1894

 José María Caro Rodríguez (1866–1958), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von Santiago de Chile
 José Miguel Gómez Rodríguez (* 1961), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Manizales
 José Trinidad González Rodríguez (* 1943), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Guadalajara